La Capilla (gemeente), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
 La Capilla (district), een district in de Peruaanse provincie General Sánchez Cerro